Les Cavaliers de l'Apocalypse sont des personnages bibliques.

Cinéma 
 Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse () est un film américain de Rex Ingram (1921).
 Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse () est un film américain de Vincente Minnelli (1962).
 Les Cavaliers de l'Apocalypse () est un film américano-canadien de Jonas Åkerlund (2009).
 Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse est un film américain de Geoff Meed (2022).

Romans 
 Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse est un roman de Vicente Blasco Ibáñez, publié en 1916.
 Les Cavaliers de l'Apocalypse est une série de quatre romans de Larissa Ione.

Bande dessinée 
 Les Cavaliers de l'Apocalypse est une série de bande dessinée de Tarek et Angel Bautista (2005).
 Les Cavaliers d'Apocalypse sont des personnages des comics Marvel.